Кевин Андерсън може да се отнася за:
 Кевин Андерсън (р. 1960), американски актьор;
 Кевин Дж. Андерсън (р. 1962), американски писател на научна фантастика;
 Кевин Андерсън (р. 1983), британски боксьор;
 Кевин Андерсън (р. 1986), южноафрикански тенисист.